es un sitio web de microblogging y servicio de red social en Japón.  Fundado en 2004, en diciembre de 2009 Ameba lanza su nuevo servicio Ameba Now, una plataforma para competir con Twitter. Otros servicios que ofrece son Ameba Pico, una aplicación móvil en inglés basada en la comunidad virtual Ameba Pigg.

Ameba Pigg 

Pigg es una comunidad virtual de blogs japoneses donde los usuarios usan un avatar personalizado, socializan con otras personas alrededor del mundo usando réplicas de paisajes como Shibuya 106 y la Estatua de la Libertad. Los usuarios además pueden decorar su propia habitación, así llamado su área de usuario, con diferentes tipos de muebles que son comprados con monedas virtuales llamadas Gummies, tokens y Silver Coins.

Véase también 
 Servicio de red social
 Comunidad virtual

Referencias

Enlaces externos 
Sitio web oficial (en japonés)
Sitio web de microblogging (en japonés)

Servicios de redes sociales
Comunidades virtuales
Sitios web fundados en 2004